Dieter Tscheulin ist der Name folgender Personen:

* Dieter A. Tscheulin (1938–2013), deutscher Psychologe und Universitätsprofessor für Psychologie
 Dieter K. Tscheulin (* 1958), deutscher Ökonom und Universitätsprofessor für Betriebswirtschaftslehre